Mountaineer bezeichnet:

 Mercury Mountaineer, Pkw-Modell
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers C. L. Hollier Services